Трачевский — фамилия:

 Трачевский, Александр Семёнович (1838—1906) — русский историк.
 Трачевский, Игнат Митрофанович (1898—1937) — русский и советский историк и педагог.

См. также 
 Ткачевский